Еди́ная ли́га ВТБ — баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола. Он объединил клубы Восточной и Северной Европы. Является официальным соревнованием ФИБА. Имеет статус чемпионата России. Генеральный спонсор лиги — Банк ВТБ.

В 2018 году Единая лига ВТБ стала второй в рейтинге европейских чемпионатов.

Руководители Единой лиги ВТБ 
 Сергей Иванов — почётный президент Единой лиги ВТБ
 Сергей Кущенко — президент Единой лиги ВТБ
 Василий Титов — вице-президент Единой лиги ВТБ
 Илона Корстин — генеральный директор Единой лиги ВТБ

Спонсоры 
Банк ВТБ — титульный спонсор Единой лиги ВТБ.
Спонсоры и партнёры в сезоне 2021/22: «Лукойл», СОГАЗ, «Сибур», «Олимпбет», РВП, «Академисервис», «Зарубежнефть», Wilson.

Участники лиги 
Накануне сезона 2011/2012 было объявлено о расширении лиги до 16 или 18 клубов. Из клубов, которые участвовали в Единой лиге ВТБ 2010/2011, в сезоне 2011/2012 под вопросом было только участие «Хонки» из-за проблем с финансированием. Среди претендентов на дополнительные места назывались «Астана», «Нимбурк», «Локомотив-Кубань», «Спартак» и «Будивельник».

В конце июля 2011 года в Риге прошло заседание Совета лиги, на котором был окончательно утверждён формат турнира и его участники. В регулярном сезоне примут участие 18 клубов, которые проведут двухкруговой турнир. 16 участников этого турнира стали известны заранее. Два оставшихся места должны разыграть в квалификационном турнире ещё шесть клубов. Новичками турнира стали российские «Нижний Новгород», «Енисей» и «Красные Крылья», украинский «Будивельник», литовский «Шяуляй» и польский «Анвил».

15 июля 2012 года определился состав клубов единой лиги ВТБ сезона 2012/2013. «Будивельник» и «Проком» лишились своих мест в лиге ВТБ. В лигу вошли: «Турув» (вместо «Прокома»), «Триумф» и «Нептунас» (за счёт расширения лиги). Также 14 августа стало известно, что место «Будивельника» займёт другой украинский клуб — «Донецк».

22 июля 2013 года был определен состав клубов единой лиги ВТБ сезона 2013/2014: вместо «Жальгириса», который отказался участвовать в турнире, в единую лигу был принят «Красный Октябрь».

20 июля 2014 года был утверждён формат и состав участников чемпионата-2014/15: из лиги вышли «Спартак» (Россия), «Турув» (Польша), «Донецк», «Азовмаш» (оба — Украина) и были приняты пять новых клубов: «Байзонс» (Финляндия), «Автодор» (Россия), «Дзукия», «Лиеткабелис», «Невежис» (все — Литва), а последний участник определится позднее и получит wild card. Баскетбольный клуб «Триумф» из Люберец переехал в Санкт-Петербург и переименовался в «Зенит».

26 июля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что об отказе сыграть в Единой лиге ВТБ заявили литовские клубы «Летувос ритас» и «Нептунас», к ним по данным источников издания в лиге готовы присоединиться оставшиеся команды из Литвы. Первые две команды объяснили своё решение тем, что их баскетбольная лига проголосовала за проведение национального первенства в четыре круга, что увеличило количество матчей. Помимо этого, ещё до жеребьевки от участия в турнире отказались «Турув» (Польша) и украинские «Донецк» и «Азовмаш». Окончательный состав участников был определен 22 августа 2014 года, и в нём не оказалось ни одного литовского клуба. Было принято решение, что чемпионат пройдет в новом формате: без деления на группы и с участием максимум 16 команд. Регулярный сезон пройдет в два круга: каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде.

19 июля на Совете Лиги в Москве был определен состав участников на сезон-2015/16. Новичком лиги стал грузинский клуб «Вита», который заменил российские «Красные Крылья». Формата чемпионата изменения не коснулись.

Перед началом сезона 2016/2017 «Вита», «Байзонс» и «Нимбурк» отказались от участия в турнире. Список участников лиги пополнила пермская «Парма», которая в прошлом сезоне заняла третье место в первом дивизионе Суперлиги. Уже после объявления расписания игр «Волгоград» отказался от участия в лиге по причине ликвидации клуба.. Таким образом, количество команд в регулярном чемпионате сократилось до 13. 20 июля после голосования членов Совета большинством голосов было принято решение о том, состав участников в сезоне 2018/19 пополнит польский клуб «Зелёна Гура». «Зелёна-Гура» стала 14-й командой Лиги. В сезонах 2010-2012 в состав Лиги входил «Ассеко Проком» из Гдыни, в сезоне 2012-2014 — «Турув» из Згожелеца.

Команды-участницы сезона 2022/2023

Матч всех звёзд 

Ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов лиги. Первый Матч всех звёзд был сыгран 11 февраля 2017 в Сочи в сезоне 2016/17.

Победители и призёры

Зал славы 

16 февраля 2019 года Единая лига ВТБ представила свой Зал славы, в который вошли именитые игроки и тренеры.

Индивидуальные награды по итогам сезона

Самый ценный игрок регулярного сезона
Самый ценный игрок регулярного сезона — награда самому ценному игроку Единой лиги ВТБ по итогам регулярного сезона. Она присуждается ежегодно с сезона 2009/2010. Текущий обладатель титула — Мантас Калниетис.

Самый ценный игрок плей-офф
Самый ценный игрок плей-офф — награда лучшему игроку Единой лиги ВТБ в плей-офф. Она присуждается ежегодно с 2008 года. Текущий обладатель титула — Дэниел Хэккетт.

Лучший снайпер 
Лучший снайпер — награда самому результативному игроку Единой лиги ВТБ. Она присуждается ежегодно с сезона 2013/2014. Награда вручается по итогам регулярного сезона. Текущий обладатель титула — Маркус Кин.

Лучший защищающийся игрок 
Лучший защищающийся игрок — награда лучшему игроку по игре в защите Единой лиги ВТБ. Она присуждается ежегодно с сезона 2013/2014. Награда вручается по итогам регулярного сезона. Текущий обладатель титула — Джон Браун.

Лучший шестой игрок 
Лучший шестой игрок — награда лучшему шестому (запасному) игроку Единой лиги ВТБ. Обязательное условие вручения является выход на площадку со скамейки запасных в более 50% матчей чемпионата. Она присуждается ежегодно с сезона 2013/2014. Награда вручается по итогам регулярного сезона. Текущий обладатель титула — Роландс Фрейманис.

Лучший перфоманс сезона 
Лучший перфоманс сезона — награда игроку Единой лиги ВТБ за индивидуальные достижения в одном матче. Она присуждается ежегодно с сезона 2017/2018. Награда вручается по итогам регулярного сезона. Текущий обладатель титула — Антон Астапкович.

Лучший дебютант сезона 
Приз вручается игроку, который лучше всех провёл свой первый сезон в Единой лиге ВТБ. Присуждается начиная с сезона 2020/2021.

Тренер года 
Тренер года — награда лучшему тренеру сезона Единой лиги ВТБ. Она присуждается ежегодно с сезона 2013/2014. Награда вручается по итогам регулярного сезона. Текущий обладатель титула — главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Лучший молодой игрок 
Лучший молодой игрок — награда лучшему молодому игроку Единой лиги ВТБ не старшее 23 лет. Она присуждается ежегодно с сезона 2012/2013. Награда вручается по итогам регулярного сезона. Текущий обладатель титула — Никита Михайловский.

Лучший игрок 
Лучший игрок — награда лучшему игроку Единой лиги ВТБ, представляющему свою страну-участницу в лиге. Баскетболист может выступал за любой клуб Единой лиги ВТБ. Если в лиге страну представлял один клуб, то победителя определял экспертный совет. Если несколько команд одной страны играли в Единой лиги ВТБ, то победителя определял экспертный совет совместно с представителями СМИ той страны. Награда присуждалась ежегодно с сезона 2012/2013 по сезона 2015/2016. Она вручалась лучшим игрокам Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии.

Количество титулов Единой лиги ВТБ

Выступление команд в лиге 
С момента основания лиги в 2008 году в розыгрышах Единой лиги ВТБ приняло участие 30 команд.

В таблице указаны места команд по итогам регулярной части чемпионатов Единой лиги ВТБ, а также достигнутые раунды плей-офф в каждом сезоне Единой лиги ВТБ (обозначено цветом). Команды упорядочены с учётом наилучших занятых мест по итогам их выступления в чемпионатах Единой лиги ВТБ.

1 В межсезонье 2014 года подмосковный клуб «Триумф» перебазировался в Санкт-Петербург и стал называться «Зенит».*участвовали только в квалификации

Рейтинг стран Единой лиги ВТБ

Сводный рейтинг за все сезоны

Рейтинг по сезонам 

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008 (промокубок)

Примечания 

Единая лига ВТБ
Баскетбольные организации
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года